Cape Coast Ebusua Dwarfs Football Club, eller kort och gott Ebusua Dwarfs, är en professionell fotbollsklubb baserad i Cape Coast, Ghana. Klubben spelar i Ghana Premier League.

Historia 
Klubben bildades 5 november 1939. Laget tog sitt namn efter en sägen i Cape Coast som förtäljer att långa personer är otursförföljda och avbildar okänd anledning en krabba i sitt klubbenblem. 

Laget hade sin storhetstid under mitten och slutet av 1960-talet. Dwarfs vann Ghana Premier League 1965/66 och vann landets FA-cup 1968 efter att ha besegrat Mighty Eagles i finalen. Efter framgångarna hade laget det tuffare då det åkte ur högsta serien innan det återigen tog sig upp.

Spelartruppen 2018

Tränare 
 Joseph Kwame Mintah (2012-2014)
 Joseph Emmanuel Sarpong (2014-2016)
 Prosper Narteh (2016)
 Ricardo Da Rocha (2016-2017)
 Bashir Hayford (2017-)

Meriter

Inhemska 
Ghana Premier League:
 Vinnare (1): 1965/66

Ghanaian FA Cup:
 Vinnare (1): 1968
 Andra plats (2): 1993, 1994.

Referenser

Noter 

Fotbollsklubbar i Ghana
Sportklubbar bildade 1939